Por tabaquera puede referirse a:
 Tabaquera (caja); 
 el tabaco; o
 el nombre común de la planta Inula montana.